Roberto Urdaneta Gómez, puede referirse a 

 Roberto Urdaneta Gómez (?), fue un militar colombiano.
 Roberto Urdaneta Gómez (1965), es un escritor especializado en Estudios Literatos y empresario suizo de ascendencia colombiana.